Rann ist der Ortsname von

 Rann (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rann (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rann (Nigeria), Verwaltungssitz der Local Government Area Kala/Balge
 Rann von Kachchh, Salzsumpf im Bezirk Kachchh, Gujarat
 Brežice (deutsch Rann), Stadt im Landschaftsbezirk Posavje, Slowenien

Rann ist außerdem:

 ein indischer Film aus dem Jahr 2010, siehe Rann (Film)

Siehe auch:
 Ran
 Ranna (Begriffsklärung)